Борковский сельский совет () — входит в состав
Великобагачанского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Борки.

История 
 1988 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Борки 
 с. Баланды 
 с. Вишняковка 
 с. Стенки

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Киричаи

Примечания